Adam Almqvist (né le  à Jönköping en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière avec son club formateur le HV71 dans l'Elitserien. Il est choisi lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2009 par les Red Wings de Détroit au dernier tour, au  et avant-dernier rang au total. Il est sélectionné au deuxième tour en  lors du repêchage d'entrée dans la KHL 2011 par le HK CSKA Moscou. Il remporte la Coupe Calder 2013 avec les Griffins de Grand Rapids. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Red Wings de Détroit chez les Jets de Winnipeg.

Carrière internationale 
Il représente la Suède en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2009-2010 || HV 71 || Elitserien || 28 || 2 || 6 || 8 || 10 || 16 || 1 || 10 || 11 || 8
|-
|2010-2011 || HV 71 || Elitserien || 52|| 0|| 16|| 16|| 32|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2011-2012 || HV 71 || Elitserien || 42|| 3|| 8|| 11|| 26|| 3|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
|2011-2012 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 68|| 10|| 21|| 31|| 93|| 21|| 3|| 7|| 10|| 12
|-
|2013-2014|| Griffins de Grand Rapids || LAH || 73 || 4 || 49 || 53 || 56 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2013-2014 || Red Wings de Détroit ||LNH || 2 || 1 || 0 || 1 || 0 || -|| -|| -|| -||-
|-
| 2014-2015|| Severstal Tcherepovets || KHL || 21|| 0|| 4|| 4|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || HV 71 || SHL ||47 ||6 ||13 ||19 ||30 ||6 ||0 ||2 ||2 ||6
|-
| 2016-2017 || HV 71 || SHL || 52 || 4 || 14 || 18 || 24 || 16 || 1 || 5 || 6 || 12
|-
| 2017-2018 || Frölunda HC || SHL || 50 ||6 || 23 || 29 || 34 ||6 ||1 || 0 || 1 ||4
|-
| 2018-2019 || CP Berne|| NLA || 50 || 1|| 14|| 15|| 20|| 13||1 || 3 || 4 || 29
|-
| 2019-2020 || Admiral Vladivostok || KHL ||  58 || 8 || 18 || 26 || 34 || -|| -|| -|| -||-
|-
| 2020-2021 || HK Dinamo Minsk || KHL  || 29 || 0 || 4 || 4 || 18 || 5 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2021-2022 || HK Dinamo Minsk || KHL || 41 || 3 || 23 || 26 || 36 || 3 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2022-2023 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 25|| 1|| 1|| 2|| 12|| -|| -|| -|| -|| -

Trophées et distinstions

SHL 

 2016-2017 : remporte le trophée Le Mat avec le Frölunda HC

Références 

Naissance en février 1991
Naissance à Jönköping
Joueur suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Choix de repêchage du CSKA Moscou
Joueur du HV 71
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur du Severstal Tcherepovets
Champion de la Coupe Calder
Joueur des Red Wings de Détroit
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du CP Berne
Joueur de l'Admiral Vladivostok
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur du Traktor Tcheliabinsk